Yasawa est le nom porté par :
Yasawa, un archipel des îles Fidji;
Yasawa, une île de l'archipel Yasawa.

Homonymie de toponyme